Наталья Нарышкина:
 Нарышкина, Наталья Андреевна (1940—2022) — искусствовед, профессор кафедры лингвистики, литературы и культуры Института международных образовательных программ Петербургского государственного политехнического университета.
 Нарышкина, Наталья Кирилловна (1651—1694) — русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I.
 Нарышкина, Наталья Петровна (1758—1825) — в замужестве Куракина, первая жена С. Б. Куракина.